ZZV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Zanesville, Zanesville (Ohio), Stati Uniti